Йозеф Андреас Фодор (; ,  — , ) — нидерландский скрипач и композитор венгерского происхождения. Брат Карела Антона Фодора, отец певицы Жозефины Фодор.

Учился в Берлине у Франца Бенды, затем в 1780-е гг. жил и работал преимущественно в Париже. В 1792 г. прибыл в Россию как скрипач придворной капеллы и провёл в Санкт-Петербурге всю оставшуюся жизнь. Написал по меньшей мере девять скрипичных концертов, многочисленные сольные пьесы, дуэты, трио, квартеты.

Примечания

Ссылки 
 
 Friedrich Frick. Kleines biographisches Lexikon der Violinisten

Скрипачи Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов
Композиторы Нидерландов